Bathrick ist der Familienname folgender Personen:

 David Bathrick (1936–2020), US-amerikanischer Germanist und Literaturwissenschaftler
 Ellsworth Raymond Bathrick (1863–1917), US-amerikanischer Politiker